Beauvoisin (Drôme)
 Beauvoisin (Gard)
 Le Pont-de-Beauvoisin